Ez az oldal tartalmazza az olimpiai és világbajnok magyar úszókat (csak az 50 méteres medencében rendezett világbajnokságokat figyelembe véve).

Világbajnokságot úszásban 1973 óta rendeznek. A *-gal jelölt sportolók aktív pályafutása alatt nem volt úszó világbajnokság.

Források 

Sport témájú listák
Magyar úszás